Xiang Jiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiangfloden (vattendrag i Kina), 
 Xiang Jiang (vattendrag i Kina, Guizhou), 

Robotskapade Kinaförgreningar